Домевр-ан-Э () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Туль. Население кантона на 2011 год составляло 13 703 человек.				
						
Код INSEE кантона 5412. Всего в кантон Домевр-ан-Э входят 27 коммун, из них главной коммуной является Домевр-ан-Э.

Коммуны кантона

См. также 	
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель